Barlow peut désigner :

Patronyme 

 Barriemore Barlow (1949 - ), musicien de rock anglais.
 David Barlow (1983-), joueur de basket-ball australien.
 Elmer E. Barlow (1887-1948), juriste américain.
 Emilie-Claire Barlow (1976 - ), chanteuse de jazz et doubleuse canadienne.
 Ferdinand « Fred » Barlow (1881 - 1951), compositeur classique français.
 Francis Barlow (1626 - 1702), peintre et graveur-illustrateur britannique.
 Frank Barlow (1911 - 2009), historien anglais.
 Gary Barlow (1971 - ), chanteur et compositeur anglais, ancien membre du groupe pop Take That.
 
 Hannah et Florence Barlow, peintre britanniques.
 Joël Barlow (1755 - 1812), poète et diplomate américain.
 James William Barlow (1826-1913), écrivain irlandais de science-fiction.
 Jane Barlow (1856-1917), écrivaine irlandaise.
 
 John Noble Barlow (1861–1917), peintre britannique.
 John Perry Barlow (1947-2018), poète, essayiste, éleveur à la retraite, militant politique et ancien parolier des Grateful Dead.
 Julie Barlow (1968- ), journaliste et écrivaine canadienne.
 Martin T. Barlow (né en 1953), mathématicien britannique.
 Matthew Barlow (1970 - ), chanteur de heavy metal américain.
 Peter Barlow (1776 - 1862), ingénieur anglais qui est l'inventeur de la roue de Barlow et de la lentille de Barlow.
 Peter W. Barlow (1809 - 1885), ingénieur et inventeur anglais.
 Richard E. Barlow (1931-), mathématicien américain.
 Plusieurs   , dont
 Thomas Barlow (1er baronnet) (1845 - 1945), médecin anglais qui a donné son nom à la maladie de Barlow, ou scorbut infantile.
 Wayne Barlow (1912-1996), compositeur américain de musique classique contemporaine.
 William Barlow  (1845-1934), géologue anglais.

Toponymes 
Barlow est le nom de plusieurs localités d'Angleterre, des États-Unis et du Canada

Rivière Barlow (rivière Chibougamau), un affluent de la rivière Chibougamau, au Nord-du-Québec, au Québec.
 Barlow (Yukon), une localité du Yukon

Barlow Common, un village de Derbyshire, Angleterre
 Barlow (Derbyshire), Angleterre
 Barlow (North Yorkshire), Angleterre
 Barlow (Gateshead)
 Barlow Woodseats Hall, Derbyshire, Angleterre

Barlow, Alabama, un territoire non organisé dans le comté de Washington (Alabama)
 Barlow Flat Camp, un terrain de camping en Californie
 Barlow (Kentucky)
 Barlow (Oregon)
 Barlow Flat Camp, Missouri
 Barlow, North Dakota
 Barlow, Ohio
 Barlow, Oregon
 Barlow Township, Washington County, Ohio
 Barlow Pass (disambiguation), un col de montagnes aux États-Unis
 Pic Barlow, un sommet montagneux au Wyoming

Barlow, une rivière de l’Île du Sud
 North Barlow River, une rivière

Autres 
 La Lentille de Barlow est un instrument d'optique

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis